Браян Малруні — 18-й прем'єр-міністр Канади
 Дермот Малруні - американський актор

Прізвища